Название «Морская академия» может означать одно из следующих образовательных учреждений:
 в России:
 Академия морской гвардии
 Морская Николаевская академия
 Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова — бывшее Ленинградское высшее инженерное морское училище (ЛВИМУ)
 Морская государственная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова — бывшее Новороссийское высшее инженерное морское училище (НВИМУ), 
 Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова
 Дальневосточная морская академия имени адмирала Невельского
 в других странах:
 Латвийская Морская Академия
 Эстонская морская академия
 Одесская национальная морская академия
 Военно-морская академия США